Zapatos de la Virgen puede referirse a:

 el nombre común de la planta Anacamptis pyramidalis; o
 el nombre común de la planta Saxifraga granulata.